São Pedro do Sul (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 São Pedro do Sul (Portugal), een gemeente in het Portugese district Viseu
 São Pedro do Sul (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente São Pedro do Sul